Crihana:
 Crihana, Orhei
 Crihana Veche, Cahul

Toponime românești